ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1932—1933 — 39-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1932–1933
Фірст Вієнна